Неві́-Соту́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний захід від Діжона, 32 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 448 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1033,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Неві-Сотур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неві-Сотур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна